Wielka woda – piosenka Maryli Rodowicz do słów Agnieszki Osieckiej i muzyki Katarzyny Gaertner
 Wielka woda – film macedoński z 2004
 Wielka woda – polski serial Netfliksa z 2022 roku